Трещинный вулкан ( — вулканическая трещина или эруптивная трещина,  — щелевое или трещинное извержение) — вулканический аппарат, имеющий вид зияющей трещины, расщелины или цепи конусов вулканов. Извержение происходит вдоль всей трещины или в отдельных её частях.

Описание 
Вулканические жерла линейного расположения. Лава извергается, как правило, без взрывной активности (извержения гавайского типа).

Трещинный вулкан может образовать трапповый магматизм, где лава распространяется по лавовым каналам и по лавовым трубкам. Извержение сопровождается брызгами из конусов. Вулканические щели хорошо видны сверху на вулканах Лаки) или Эльдгяу.

Дайки лавы, которые питают трещины, достигают поверхности с глубины нескольких километров и питают одновременно разные части трещин из магматических камер вулканов.

Трещинный вулканизм обычно связан с двумя явлениями:
 рифтовыми зонами — Исландия и Восточно-Африканский рифт.
 разломами вулкана (от набухания и сползания склонов) — является частью структуры щитовых вулканов.

Исландия 
В Исландии вулканы вдоль длинных трещин расположены параллельно рифтовой зоне, где Евразийская плита и Северо-Американская плита тектонически расходятся. Это часть Срединно-Атлантического хребта. Возобновление извержения обычно происходит от соседних новых параллельных трещин и производит объёмные извержения жидкой базальтовой лавы, которые обычно создают объёмные лавовые плато, а не одиночные вулканические сооружения, но есть и центральные вулканы.

 На вулкане Лаки трещины — часть обширной вулканической системы Гримсвётн.
 Во время извержения Эльдгьяу произошло большое излияние лавы.
 В сентябре 2014 года продолжилось трещинное извержение XVIII века на лавовом поле Холухрейн, серии извержений вулканической системы Баурдарбунга.

Гавайи 
Активные вулканы острова Гавайи (главным образом Килауэа) производят вдоль щелей извержения в форме «штор огня» и «фонтанов лавы». Они производят базальтовые брызги по обе стороны трещины (см. Слёзы Пеле).

Более изолированные и мощные лавовые фонтаны вдоль разломов вулкана создают кратеры с шлаковыми конусами, в которых формируются кальдеры и лавовые озёра.

Основные трещинные вулканы

См. также 
 Лапилли, Слёзы Пеле, Волосы Пеле

Примечания

Ссылки 

 Список трещинных вулканов на volcanodb.com
 Трещинные вулканы на Volcanolive.com.

Вулканология
Вулканические формы рельефа